Morven peut désigner :
 Royaume-Uni
 le Morven, un sommet d'Écosse dans l'Aberdeenshire ;
 le Morven, un sommet d'Écosse dans le Caithness ;
 le Morven, une péninsule d'Écosse dans le Highland ;
 le Morven, un royaume gaélique mythique dans un poème d'Ossian ;

 États-Unis
 Morven, une ville de Caroline du Nord ;
 Morven, une ville de Géorgie ;
 Morven, une ville du New Jersey ;
 Morven, une ville de l'Ohio ;
 Morven, une ville de Virginie ;

 Australie
 Morven, une ville de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Morven, une ville du Queensland ;
 le Morven, un district électoral de Tasmanie ;

 Personnalité
 Morven Christie, une actrice écossaise.

Homonymie de toponyme